A CD vagy cd jelentései:

 CD: cirkuláris dikroizmus
 CD: kompaktlemez
 Cd: a kadmium vegyjele
 cd: Kandela, a fényerősség mértékegysége
 cd: az aktuális könyvtár megváltoztatása (többféle operációs rendszerben)
 CD: České dráhy - Csehország állami vasúttársasága